

Ім'я 
 Макар — розмовний варіант чоловічого імені Макарій

Прізвище 
Макар — українське прізвище.
 Макар Володимир — громадсько-політичний діяч, редактор, автор спогадів.
 Макар Василь Євгенович — солдат Збройних сил України.
 Макар Василь Львович — крайовий референт СБ ОУН ПЗУЗ. Підполковник контррозвідки УПА (посмертно), Лицар Золотого Хреста Заслуги.
 Макар Дмитро Арсентійович — український лікар, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії ЛНМУ імені Данила Галицького.
 Макар Іван Арсентійович
 Макар Іван Ігорович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну.
 Макар Іван Іванович
 Макар Юрій Іванович (1935) — український історик. Заслужений діяч науки і техніки України. Почесний професор Чернівецького та Волинського університетів.

Географія 
 Макар (острів)

Інше 
  — термін, яким називають деяких поетів у Шотландії

Українські прізвища